Северцев — русская фамилия, имеет женскую форму Северцева. Известные носители:* 
 Северцев, Николай Алексеевич (род. 1930) — доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники России, лауреат Государственной премии СССР.
 Северцев, Сергей Леонидович (1924—1991) — советский поэт и драматург, переводчик.
 Северцев-Полилов, Георгий Тихонович (1859—1915) — русский писатель, прозаик, драматург, переводчик, беллетрист. См. также